Heinrich Eichmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Eichmann (Politiker) (1832–1920), deutscher Landwirt und Bürgermeister, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Heinrich Eichmann (Maler) (1915–1970), Schweizer Maler und Grafiker